Iota eller IOTA kan syfta på:

 Iota – en bokstav i det grekiska alfabetet, se jota
 Iota Island – en ö i Bermuda
 Iota Mountain – ett berg i Kanada
 IOTA – en kryptovaluta som är anpassad för Sakernas internet (IoT)

Se även
 Iota Lake – flera sjöar
 Jota (olika betydelser)